Franciaország
Saint-Paul, település Corrèze megyében
Saint-Paul, település Gironde megyében
Saint-Paul, település Haute-Vienne megyében
Saint-Paul, település Hautes-Pyrénées megyében
Saint-Paul, település Oise megyében
Saint-Paul, település Orne megyében
Saint-Paul, település Réunion megyében
Saint-Paul, település Savoie megyében
Saint-Paul, település Vosges megyében
Saint-Paul, Párizs egyik metróállomása
 Kanada
 Saint-Paul (Québec)
 Saint-Paul (Új-Brunswick)